Nimlot (Nimaretj) est le nom de plusieurs personnages de la Troisième Période intermédiaire égyptienne :
 , roi  d’Héracléopolis Magna,
 , grand prêtre d'Amon, roi de Thèbes et roi d’Héracléopolis Magna,
 , roi d’Hermopolis de -747 à -725.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité